Le mot Redjaouna désigne:

Édifices 
 Hôpital de Redjaouna, Hôpital à Tizi Ouzou.
 Zaouïa de Redjaouna, Zaouïa à Tizi Ouzou.
 Téléphérique de Redjaouna, Téléphérique à Tizi Ouzou.

Toponyme 

 Redjaouna, village à Tizi Ouzou.
 Redjaouna Lbour, village à Tizi Ouzou.
 Redjaouna Tacht, village à Tizi Ouzou.
 Forêt de Redjaouna, forêt à Tizi Ouzou.

Sport 
 , club de football à Tizi Ouzou.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme